Това е цялостната дискография на южнокалифорнийската американска пънк рок група Офспринг. Групата е издала 9 студийни албума, 4 EP албума, 3 компилации, 2 демо касети, 3 видео албума и повече от тридесет сингъла. Към днешна дата „Офспринг“ са продали над 55 милиона албума в световен мащаб.

Албуми

Студийни албуми

Компилации

EP албуми

Видео албуми

Демо касети

Други участия

Сингли

Музикални видеоклипове

Външни препратки 
 Официален Уеб Сайт
 Офспринг в AllMusic
 Офспринг в Discogs
 Офспринг в MusicBrainz
 Дискове На Офспринг в австралийските чартове
 Офспринг чартове в Билборд 
 Офспринг в ARIA чартове
 Песни на Офспринг в Билборд класации 

Дискографии на американски изпълнители